Rüsche steht für

 Rüsche, mehr oder weniger gekrauste bzw. gefältelte Bänder aus Stoff oder Spitze

Rüsche ist der Familienname folgender Personen

 Cäcilie Rüsche (1873–1939), deutsche Opernsängerin 
 Franz Rüsche (1888–1971), deutscher Philosoph, Theologe und Psychologe
 Kurt Rüsche (um 1925), deutscher Opernsänger (Tenor)